Михаил Петрович Дмитриев: Дмитриев, Михаил Петрович (1876—1935) — русский офицер и общественный деятель, член IV Государственной думы.
 Дмитриев, Михаил Петрович (1898—1984) — советский военачальник, генерал-полковник.